VM i håndbold 1997 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 VM i håndbold 1997 (mænd)
 VM i håndbold 1997 (kvinder)